Грант Шелби Хабли младший, известный как Уип Хабли () — американский актёр и бывший финансовый консультант.

Молодость и образование 
Хабли родился в Нью-Йорке, сын Джулии Каул (урожденной Пейн) и Гранта Шелби Хабли, предпринимателя, нефтяного инвестора и писателя. Он посещал школу Бакли для мальчиков в Верхнем Ист-Сайде, Манхэттен. Хабли — бывший шурин Курта Рассела.

Карьера 
Он сыграл роль Миши в фильме 1987 года «Русские» и в фильме 1986 года «Топ Ган». Позже он играл Брайана Хокинса в ситкоме Showtime «More Tales Of The City» (1998). Этот ситком был продолжением сериала PBS «Tales Of The City» (1994), в котором Пол Гросс снялся в роли Брайана. С 1996 по 1999 год у Хабли была главная роль шерифа Тома Хэмптона в продолжении «Flipper».

Личная жизнь 
Хабли в настоящее время проживает в г. Портленд, Штат Мэн, проведя более тридцати лет в Санта-Моника в Калифорнии. Он женат на Дине Майнот, бывшем продюсере. У них трое детей: Молли, Элла и Бен.

Примечания 

Актёры США
Киноактёры США